RKKA (en ) est un sigle signifiant Armée rouge des ouvriers et paysans (Рабоче-крестьянская Красная армия), plus tard dénommée simplement Armée rouge.